Монтечиккардо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 1670 человек (2008 г.), плотность населения составляет 65 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 61020. Телефонный код — 0721.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.monteciccardo.pu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/